Татья́на Никола́евна Пу́чек (; род. 9 января 1979 года, Минск, СССР) — белорусская теннисистка и тренер; победительница восьми турниров WTA в парном разряде; полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-1997).

Общая информация 
Татьяна — старшая из двух дочерей Надежды и Николая Пучеков; её сестру зовут Ольга.

В конце 2011 года Пучек завершила карьеру игрока, а вскоре была назначена капитаном сборной команды Республики Беларусь в Кубке Федерации.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (10)

Победы (3)

Поражения (7)

Финалы турниров WTA в парном разряде (15)

Победы (8)

Поражения (7)

Финалы турниров ITF в парном разряде (44)

Победы (20)

Поражения (24)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Белоруссии
Теннисные тренеры Белоруссии